Glow:
 Glow — визуальный световой эффект в трёхмерной или растровой графике.
 «Блеск» () — американский телесериал 2017 года.